Сен-Грегуа́р, Сен-Ґреґуар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Тулузи, 10 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 277 осіб у працездатному віці (15-64 років) 218 були активні, 59 — неактивні (показник активності 78,7%, у 1999 році було 73,0%). З 218 активних працювало 205 осіб (111 чоловіків та 94 жінки), безробітних було 13 (5 чоловіків та 8 жінок). Серед 59 неактивних 22 особи були учнями чи студентами, 18 — пенсіонерами, 19 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 183 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 469,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Грегуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн